Oudon (Dives), een zijrivier van de Dives in het Franse departement Calvados
 Oudon (Mayenne), een zijrivier van de Mayenne in de Franse departementen Maine-et-Loire en Mayenne